Мистер Гей-Европа () — мужской конкурс красоты среди европейцев-геев. Проводится ежегодно в стране победителя предыдущего года. Мортен Руда, который его основал, до 2009 года являлся постоянным председателем мероприятия. С марта 2009 года президентом конкурса стал Эрик Баттер.

История 
Впервые конкурс прошёл в 2005 году в Осло, тогда его победителем стал Александр ван Кемпен из Нидерландов. В 2006-м городом-организатором мероприятия был Амстердам. В 2007 году «Мистер Гей-Европа» состоялся в Будапеште, победа на нём досталась участнику из Германии. В 2008-м конкурс вновь проводился в Будапеште, поскольку Германия тогда в нём не участвовала. В 2008 году выиграл участник из Испании, однако в 2009-м (с 19 по 23 августа) конкурс вновь состоялся в норвежском Осло. В нём принял участие 24-х летний россиянин Давид Барамия. Хотя в 2009 году победа снова досталась испанцу, церемонию 2010-го запланировали в Женеве. Но, в связи с реорганизацией мероприятия, она была отменена и отложена на год. В 2011 году в румынском Брашове награду получил итальянец Джулио Спатола, который посвятил свою победу Дэвиду Като, ЛГБТ-активисту, убитому в Уганде в январе.

Список участников 
Ниже представлен список стран и участников по годам.

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2011 год

2012 год

2013 год

Конкурсы

См. также 
 Мистер гей Великобритания

Ссылки 
 Mr Gay Europe Foundation
 Amid petrol bomb attacks, 400 police committed to gay beauty pageant in Budapest Статья в The Miami Herald

Примечания 

ЛГБТ-премии
Конкурсы красоты
Мероприятия, регулярно проводимые с 2005 года